Розенау () може да се односи на:
 Розенау (Бранденбург), насеље у Немачкој у савезној држави Бранденбург
 Рожнов под Радхоштјем, немачки назив за чешки град Рожнов под Радхоштјем